La detentrice del titolo Molla Bjurstedt Mallory ha battuto nel challenge round Eleanor Goss 6-4, 6-3.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1918